NLN – codice ISO 3166-2:GB del North Lincolnshire
 NLN (Laboratori Nazionali di Legnaro) – uno dei centri di ricerca italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)